Peren je lahko:
 Geoffrey Sylvester Peren, general
 Peren, Indija
 okrožje Peren